Pàntauc d'Aloros, militar macedoni
 Pàntauc de Macedònia, conseller de Perseu de Macedònia